Святуха - топоним:

 Святуха — река в России, протекает в Ленинградской области, Республике Карелия. 
 Святуха — река в России, протекает в Подпорожском районе Ленинградской области. 
 Святуха — река в России, протекает в Подпорожском районе Ленинградской области.

См. также 
 Святухин
 Светухин